Mar del Este puede referirse a:

 El mar del Este, nombre que se da en la Biblia al mar Muerto.
 El mar del Este, nombre que dan en Corea al mar del Japón.
 El mar del Este, nombre que dan en Vietnam al mar de la China Meridional.